

Als soortnaam 
 Muziekensemble, een groep muzikanten
 Ensemble (musical), een groep dansers/zangers in een musical
 Ensemble (opera), een gedeelte van een opera voor een groep zangers 
 Theatergezelschap, toneelgroep
 Ensemble (kleding), kledingstukken die bij elkaar passen
 Ensemble (natuurkunde), een statistische verdeling in de mechanica
 Industrie (archeologie), meerdere groepen van artefacten in dezelfde archeologische context
 Ensemble (architectuur), groep met gezamenlijke stijl- of sfeerkenmerken

Als eigennaam 
 Ensemble Studios, een Amerikaans productiehuis voor computerspellen
 Ensemble Studios Online (ESO), het online gamingnetwerk van Microsoft
 Ensemble (waterschap), een voormalig waterschap in Groningen
 Ensemble (toneelgezelschap), een toneelgezelschap in Eindhoven in de periode 1958 tot 1968

Zie ook 
  ensemblefilm of mozaïekfilm, met meerdere verhaallijnen en gelijkwaardige personages
 Ensembl genome database project